L'expression « chemin de Damas » ou « le chemin de Damas » fait référence à la conversion de saint Paul entre Jérusalem et Damas. Cette expression est reprise dans certains titres :
 Le Chemin de Damas,  trilogie de pièces de théâtre du dramaturge suédois August Strindberg ;
 Le Chemin de Damas (ou La Conversion de Paul), film réalisé par Lev Cheffer, sorti en 1927 ;
 Le Chemin de Damas, film réalisé par Max Glass, sorti en 1952 ;
 Le Chemin de Damas, un téléfilm français diffusé en 1964 ;
 Le Chemin de Damas,  film réalisé par George Mihalka, sorti en 1988 ;
 Le Chemin de Damas, roman de la série SAS paru en 2012.
 Georges Brassens fait référence au chemin de Damas dans sa chanson L'Épave.

Voir aussi